Zia kan syfta på,

Ahmed Zia Azimi, afghansk fotbollsspelare.
Khaleda Zia, bangladeshisk politiker och premiärminister. 
Mohammad Zia ul-Haq, pakistansk militär och politiker. Pakistans president 1978–1988.
Oscar Zia, svensk sångare.
Qasim Zia, pakistansk landhockeyspelare.
Zia Mohyeddin, pakistansk skådespelare. 
Zia Pueblo, keresansk pueblo.
Ziaur Rahman, bangladeshisk president.
Zia Qamar, pakistansk landhockeyspelare.